PSS – skrót zakonny Stowarzyszenia Prezbiterów św. Sulpicjusza – Sulpicjanów
 Preconception Sex Selection
 PSS „Społem”
Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu